est une expression anglaise signifiant « dernier baiser ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de Juste un baiser (), film italien de Gabriele Muccino sorti en 2001 ;
  (), film américain de Tony Goldwyn sorti en 2006.

Musique

Album 

 , album de Jadakiss sorti le .

Chanson 
 Last Kiss est une chanson de Wayne Cochran sortie en 1961 et reprise par Pearl Jam en 1998.
 , chanson de Bonnie Pink présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tanpopo présente sur l'album Tanpopo 1 sorti le .

Voir aussi